Merrimac (Califòrnia)
 Merrimac (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts 
 Merrimac (Virgínia), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Virgínia
 Merrimac (Wisconsin), població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin